Брацлавська вулиця (Вінниця)
 Брацлавська вулиця (Київ)